Barna (Bárna, Bârnă, Bârna):

Miejscowości:
 zdrobnienie dla miasta Barcelona
 Bárna – miejscowość na Węgrzech
 Barna – miejscowość w Holandii
 Barna – miejscowość w Irlandii

Osoby:
 Barna Bor – węgierski judoka
 Anca Barna – niemiecka tenisistka
 Victor Barna – węgiersko-angielski tenisista stołowy
 Wołodymyr Barna – ukraiński poeta